Алан Макдіармід (1927—2007) — американський фізикохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії.
 Г'ю Макдіармід (1892—1978) — шотландський письменник, поет, громадський діяч.